Manuel Martín puede referirse a:

 Manuel Martín Cuenca (1964), director de cine español;
 Manuel Martín Federico (1912-1993), político argentino;
 Manuel Martín Ferrand (1940-2013), periodista español;
 Manuel Martín González (1905-1988), pintor español;
 Manuel Martín Martín, periodista, escritor y crítico de flamenco español;
 Manuel Martín Piñera (1931), ciclista español;
 Manuel Martín Rodríguez (1751-1823), arquitecto español;
 Manuel Martín Serrano, sociólogo español;
 José Manuel Martín Alba (1953), político español.